Юрий Георгиевич Гаврилов (25 марта 1948) — Заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом), трёхкратный чемпион мира.

Биография 
Ю. Г. Гаврилов — воспитанник ульяновского хоккея с мячом. Выступал за команды «Старт» (Горький) «Волга» (Ульяновск) и СКА (Хабаровск).

Привлекался в сборную СССР, в составе которой трижды стал чемпионом мира.

Тренерская карьера 
С 1981 года на тренерской работе.

1981/82-1983/84 — тренер «Старта» (Горький) 
1984/85 — 1986/87 — старший тренер «Ракеты» (Казань), 
1987/88-1993/94 — старший тренер «Старта» (Горький) 

Второй тренер молодёжной сборной СССР 1990 года. При его участии молодёжная сборная СССР стала чемпионом мира 1990 года.

1994/95 — главный тренер «Молилла ГИФ» (Швеция); 
1998/99 — главный тренер «Ракеты» (Казань); 
1999/2000 — 2000/2001 — старший тренер «Водника» (Архангельск); 
2001/2002 — главный тренер «Волги-УАЗ» (Ульяновск); 
2002/2003 — тренер «Зоркого» (Красногорск); 
2004/2005 — главный тренер «Стьернана» (Швеция); 
2007/08 — главный тренер «Динамо-Сыктывкар» (Сыктывкар). 

С сезона 2011/12 — тренер «Старта-2»

Достижения 
 — Серебряный призёр чемпионата СССР — 1972, 1980 

В списке 22 лучших игроков сезона — 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981

 — Чемпион мира — 1975, 1977, 1979

Ссылки 
 
Ю. Г. Гаврилов  на сайте ХК «Старт»

Хоккеисты с мячом СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Старт»
Тренеры КХМ «Волга»